Bare Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bare Island (Hancock County, Maine)
 Bare Island (Washington County, Maine)
 Bare Island (Oregon)
 Bare Island (Washington)

in Australien / Neuseeland:
 Bare Island (New South Wales)
 Te Motu-o-Kura / Bare Island (Neuseeland)

Sonstiges:
 Bare Island (Randwick City), ein Stadtteil von Randwick City